Согласно поздней Никоновской летописи, учреждение в Пскове отдельного княжеского стола было произведено Владимиром Святославичем, который в 1014 году выделил город в удел своему сыну Судиславу. Во время усобицы Владимировичей Судислав был посажен в темницу, а псковское княжение ликвидировано. Наиболее вероятно, что это Ярослав (Мудрый), опасаясь каких-либо притязаний на киевское княжение со стороны Судислава, заточил его — своего последнего брата и самого младшего из Владимировичей — в темницу (поруб). В период раздробленности Псков находился в составе Новгородской земли и стремился к расширению своей автономии. Как и в Новгороде, в нём установилась «республиканская» система политического устройства, ограничивающая права князя в пользу боярской верхушки и веча.

В 1348 году по Болотовскому договору Новгород признал независимость Пскова и перестал посылать в него своих посадников. С 1399 псковские князья называются московскими наместниками. Василий II добивается права назначать псковских наместников по своему усмотрению, причем они приносят присягу не только Пскову, но и великому князю. При Иване III псковичи отказываются от права смещать назначенных к ним князей.

В 1510 великий князь московский Василий III прибыл в Псков и объявил его своей вотчиной. Вече был распущено, приблизительно 300 богатых псковских семей было выслано из города. Их имения распределили между служилыми московскими людьми. Князей и наместников в Пскове больше не было; титул государя Псковского вошёл в Государев титул.

Князья псковские 
 1014—1036 Судислав Владимирович (?)
 1137—1138 Всеволод Мстиславич (князь новгородский)
 1138—1148 Святополк Мстиславич волынский
 1178—1180 Мстислав Давыдович смоленский
 1180—1195 Мстислав Романович смоленский
 1195—1211 Владимир Мстиславич торопецкий
 1213—1213 Владимир Мстиславич торопецкий
 1213—1214 Всеволод Борисович (князь герсикский)
 1214—1214 Ярослав Владимирович торопецкий
 1214—1214 Всеволод Мстиславич (князь смоленский)
 1214—1222 Владимир Мстиславич торопецкий
 1232—1240 Юрий Мстиславич
 1240—1242 Ярослав Владимирович торопецкий
 1253—1256 Ярослав Ярославич тверской
 1256—1266 Святослав Ярославич (князь тверской)
 1266—1299 Довмонт литовский
 1299—1299 Давыд (сын Довмонта)
 1307—1307 Фёдор Михайлович (князь белозерский)
 1327—1330 Александр Михайлович тверской
 1323 Давыд (сын Довмонта)
 1331—1337 Александр Михайлович (князь владимирский)
 (1337—1339)—1341 Всеволод Александрович холмский
 1341 Александр Всеволодович
 1342—1349 Андрей Ольгердович литовский
 1349—1356 Евстафий Федорович изборский
 1356—1358 Василий Будиволна
 1358—1360 Евстафий Федорович изборский
 ок.1360— ок.1369 Александр (Борис)
 до 1375—1377 Матвей
 1377—1386 Андрей Ольгердович литовский
 1386—1394 Иван Андреевич литовский
 1394—1399 Андрей Ольгердович литовский

Московские наместники 
 1399—1399 Иван Всеволодович Холмский
 1401—1407 Даниил Александрович Псковский
 1407—1408 Константин Дмитриевич Углицкий
 1408—1409 Даниил Александрович Псковский
 1410—1412 Александр Фёдорович Щепа Ростовский
 1412—1414 Константин Дмитриевич Углицкий
 1415—1417 Андрей Александрович Ростовский
 1417—1420 Фёдор Александрович Ростовский
 1421—1424 Александр Фёдорович Щепа Ростовский
 1424—1425 Фёдор Патрикеевич
 1428—1429 Дмитрий Александрович Щепа Ростовский
 1429—1434 Александр Фёдорович Щепа Ростовский
 1434—1436 Владимир Данилович Литовский
 1436—1437 Борис Васильевич Шуйский
 1437—1439 Владимир Данилович Литовский
 1439—1442 Александр Иванович Лукомский
 1443—1447 Александр Васильевич Чарторыйский
 1448—1455 Василий Васильевич Гребёнка Шуйский
 1456—1460 Александр Васильевич Чарторыйский
 1460—1460 Юрий Васильевич Младший Дмитровский
 1460—1461 Иван Васильевич Стрига Оболенский
 1461—1462 Владимир Андреевич Ростовский
 1463—1466 Иван Александрович Звенигородский
 1467—1472 Фёдор Юрьевич Шуйский
 1473—1477 Ярослав Васильевич Оболенский
 1478—1482 Василий Васильевич Бледный Шуйский
 1482—1487 Ярослав Васильевич Оболенский
 1488—1491 Семён Романович Ярославский
 1491—1496 Василий Федорович Шуйский
 1496—1501 Александр Владимирович Ростовский
 1501—1503 Иван Иванович Горбатый-Суздальский
 1503—1507 Дмитрий Владимирович Ростовский
 1507—1509 Пётр Васильевич Великий Шестунов
 1509—1510 Иван Михайлович Репня-Оболенский
 1510—1511 Григорий Фёдорович Челядин-Давыдов и Иван Андреевич Челяднин
 1511—1513 Пётр Васильевич Великий Шестунов и Семён Фёдорович Курбский

Другие князья
Псковские князья Рюриковичи  были и Изборскими князьями.

Легендарные Изборские князья
 Избор
 Трувор

Изборские князья
 Ефстафий Фёдорович ок.1320—1360
 Григорий  Евстафьевич ок.1390—1404

Примечания

См. также 
 Псковская феодальная республика

Ссылки 
 Минникес И. В.Основания и порядок избрания князя в русском государстве X—XIV вв.\АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4(6)(октябрь-декабрь) 2001 г. \\ Иркутское ГНИУ: Институт Законодательства и правовой информации

Псковские князья
История Пскова